Александр Иванович Антонов () — советский политический деятель, первый секретарь Сумского подпольного областного комитета КП(б) Украины.

Биография 
В 1930 вступил в ВКП(б).

В 1937—1938 работал редактором газеты «Заря» (Шосткинского района Черниговской области).

В 1938—1939 — культпропагандист Шосткинского районного комитета КП(б) Украины (Черниговская область)

В 1939 — сентябре 1941 — заместитель заведующего Отделом пропаганды и агитации Сумского областного комитета КП (б) Украины.

Во время немецкой оккупации территории Сумской области — на подпольной работе. В августе 1941 г. А. Антонов координировал действия подпольных и партизанских организаций и отрядов. Возглавил партийную организацию партизанского отряда Карпова, который действовал на Лебединщине.

1-й секретарь Сумского подпольного областного комитета КП(б) Украины с сентября 1941 по май 1942 г.

После того, как немцы усилили борьбу с партизанами и в бою погиб командир отряда И. Карпов, лебединские партизаны стали пробиваться на север области, в брянские леса. Однако место нахождения отряда было выдано немцам предателем, а А. Антонов захвачен в плен.

Погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Казнен в тюрьме 7 мая 1942 г.

Похоронен в г. Лебедин Сумской области. В сквере по  ул. Первогвардейская в Лебедине был установлен бюст в память о герое  и названа одна из городских улиц.

Примечания

Литература 
 История городов и сёл Украинской ССР. Сумская область. Украïнська Радянська Енциклопедія, тт. 1 — 12, Киïв, 1977—1985

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Первые секретари Сумского обкома КП Украины
Похороненные в Лебедине
Умершие в Лебединском районе
Партизаны Великой Отечественной войны
Умершие в местах лишения свободы
Казнённые в 1942 году